Jelo steht für:

 Jelo (Republik Altai), ein Ort in der Republik Altai, Russland

Jelo ist der Familienname folgender Personen:

 Guia Jelo (* 1956), italienische Schauspielerin